Arts visuals:
 Format (arts visuals), dimensions, proporcions i presentació d'una obra gràfica
 Format de pel·lícula, format dels negatius en fotografia i cinema
 Tecnologia:
 Mida de paper, dimensió i propietats d'un paper, quadern, llibre...
 Format (informàtica)
 Format (preservació digital)
 Química: Format (química), anió derivat de l'àcid fòrmic